Mariagerfjord steht für:
 Mariagerfjord, Förde an der Ostseeküste im nördlichen Teil von Jütland, Dänemark
 Mariagerfjord Kommune, 2007 entstandene Kommune in Dänemark
  Kläranlage Mariagerfjord, 2013 fertiggestellte Kläranlage in Mariagerfjord Kommune, Dänemark